Jonny Frost è un personaggio dei fumetti DC Comics, creato da Brian Azzarello (testi) e Lee Bermejo (disegni). È apparso per la prima volta come personaggio principale, assieme al titolare, di Joker, graphic novel del 2008 opera di Azzarello e Bermejo. È uno scagnozzo del Joker che si fa strada nella gang del criminale fino a diventare il suo braccio destro.

Biografia del personaggio 
Jonny Frost era un criminale di basso rango mandato a recuperare il Joker rilasciato dall'Arkham Asylum. Il clown inizia subito a provare una certa simpatia per il ragazzo usandolo come autista per recarsi da Killer Croc.

Uniti con Croc, i tre si recano al vecchio locale del Joker, "Grin and Bare it" dove Joker uccide il nuovo proprietario e si riunisce con Harley Quinn.

Successivamente Jonny continua ad essere l'assistente del Joker, che cerca di riprendere il controllo di Gotham spodestando gli altri criminali e iniziando una guerra con Due Facce. Jonny incontra segretamente Due Facce che tiene in ostaggio la sua ex moglie, Shelley, e  lo avverte del pericolo di lavorare col Joker, proponendogli di fare il doppio gioco. Durante la guerra tra bande di Dent e Joker, Jonny salva però la vita a Joker. Successivamente incontrano Dent e la sua banda che viene massacrata da Harley Quinn. Joker impone quindi il suo dominio su Dent e libera l'ex moglie di Jonny, che viene però violentata dal Joker per ripagare il tradimento del suo sottoposto. Più tardi Dent, spaventato a morte dalle minacce di Joker, cerca l'aiuto di Batman per fermarlo. Il giustiziere mascherato sgomina Harley e Croc e insegue Joker e Jonny fin su un ponte.

Durante la fuga Joker, infastidito dalle risate di Jonny che trova divertente tutta la situazione, lo prende come ostaggio e alla fine gli spara colpendolo al mento. Mentre Batman e Joker si affrontano, Jonny si trascina fino al cornicione del ponte e si butta di sotto, suicidandosi.

Altri media 

Nel film Suicide Squad, Jonny è interpretato da Jim Parrack. Anche nella pellicola riveste il ruolo di braccio destro del Joker e lo aiuta nel suo piano per salvare Harley. Viene presumibilmente ucciso da Amanda Waller, malgrado la sua morte non sia direttamente mostrata.

Il suo aspetto differisce da quello mostrato nella versione cartacea, con un Jonny Frost più robusto, con i capelli corti e castani invece che lunghi e biondi e con la barba. A livello concettuale resta però invariato come aiutante del clown principe del crimine, sebbene non sia approfondito e rimanga un personaggio di contorno. Inoltre è uno dei pochi scagnozzi del Joker a non indossare alcun tipo di copricapo o costume.

Note

Personaggi di Batman
Criminali immaginari